Nedryhajliw (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs und das Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der ukrainischen Oblast Sumy mit etwa 5600 Einwohnern (2014).

Die 1639 gegründete Ortschaft besitzt seit 1958 den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Geographie 
Nedryhajliw liegt am linken Ufer der Sula, einem Nebenfluss des Dnepr an der Fernstraße N 07 zwischen dem etwa 70 km östlich liegenden Oblastzentrum Sumy und der 34 km westlich liegenden Stadt Romny. Bis 2016 gehörten zur gleichnamigen Siedlungsratsgemeinde noch die Dörfer Luky (Луки), Puschkarschtschyna (Пушкарщина), Wakulky (Вакулки) und Wichowe (Віхове), am 2. September 2016 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Nedryhajliw (Недригайлівська селищна громада/Nedryhajliwska selyschtschna hromada), zu dieser zählen auch noch die 22 Dörfer Bisch (Біж), Brodok (Бродок), Choruschiwka (Хоружівка), Hryniwka (Гринівка), Darahanowe (Дараганове), Iwanyzja (Іваниця), Jakymenky (Якименки), Klyn (Клин), Kostjantyniw (Костянтинів), Kulischiwka (Кулішівка), Lawrowe (Лаврове), Luky (Луки), Marschaly (Маршали), Neleny (Нелени), Omelkowe (Омелькове), Poljowe (Польове), Puschkarschtschyna (Пушкарщина), Selene (Зелене), Spartak (Спартак), Tschemodaniwka (Чемоданівка), Wakulky (Вакулки) und Wichowe (Віхове).

Rajon 
Der von Nedryhajliw aus verwaltete Rajon Nedryhajliw liegt im Zentrum der Oblast Sumy. Er hat eine Fläche von 1025 km² und eine Bevölkerung von etwa 25.000 Einwohnern. Die Bevölkerungsdichte des Rajons beträgt 25 Einwohner pro km².

Weblinks 
 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)
 Eintrag zum Ort im Geographischen Verzeichnis des Königreichs Polen und anderer slawischer Länder

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Gegründet 1639
Rajon Nedryhajliw
Ort an der Sula (Dnepr)